Castañeda — município espanhol da Cantábria
 Doutrina Castañeda — expressão política mexicana
 Coronel Castañeda (distrito) — no Peru

Ver também
 Castaneda

Desambiguações de topônimos